Comunitat Catalana del Videojoc, grup de persones d'origen català que juguen a videojocs.
 Carmelites de la Caritat-Vedruna, congregació religiosa adscrita a la família carmelitana fundada per santa Joaquima de Vedruna
 Centre de Cultura Valenciana, entitat valenciana antecessora de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana
 Comarques Centrals Valencianes, regió del País Valencià
 Centristes de la Comunitat Valenciana, partit polític del País Valencià
 Canal Comunitat Valenciana, nom inicial del canal de televisió valencià Canal Nou Internacional
 Contemporary Community Values, antic nom del segon canal de la South African Broadcasting Corporation, actualment SABC 2